Sam Smith puede hacer referencia a:
 Sam Smith (1944-), baloncestista estadounidense de la ABA.
 Sam Smith (1955-), baloncestista estadounidense de la NBA.
 Sam Smith (1992-), cantante británico.